Air Tenang (Napal Putih), een plaats in Indonesië
Air Tenang (Air Hangat), een plaats in Indonesië